Риттерсдорф (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Риттерсдорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.